NCIS est un sigle qui désigne notamment :
 Naval Criminal Investigative Service, agence de maintien de la loi du Département de la Marine des États-Unis, bureau d’investigation criminelle de la marine ;
 des séries télévisées consacrées à ce service, par la franchise NCIS :
 NCIS : Enquêtes spéciales, série télévisée américaine inspirée de l’agence du même nom ;
 NCIS : Los Angeles, série télévisée américaine dérivée de la série NCIS : Enquêtes spéciales ;
 NCIS : Nouvelle-Orléans, série télévisée américaine dérivée de la série NCIS : Enquêtes spéciales
 NCIS: Hawaiʻi, série télévisée américaine dérivée de la série NCIS : Enquêtes spéciales ;
 Nothing's Carved in Stone, groupe de rock japonais dont le nom est parfois abrégé de cette manière.
 NCIS, jeu vidéo d'Ubisoft sorti en 2011.